Лалич — фамилия.
 Лалич, Богдан (род. 1964) — хорватский шахматист, гроссмейстер (1988).
 Лалич, Джанья (род. 1945) — американский социолог.
 Лалич, Михайло (1914—1992) — черногорский писатель.